Рома́ныч — псевдоним.

Известные личности, использовавшие этот псевдоним:
 Щиглев, Владимир Романович (1840—1903) — российский поэт-юморист и драматург XIX века.
 Митрофанов, Алексей Христофорович (1879—1941) — первый редактор газеты «Республика Башкортостан».
 «Романыч» — псевдоним одного из ведущих Радио Петроград — Русский Шансон.

Многократно использованные псевдонимы